Kelleners ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kelleners (* 1939), deutscher Automobilrennfahrer
 Ralf Kelleners (* 1968), deutscher Automobilrennfahrer